Юган Гольмквіст (,  24 травня 1978, Тьєрп) — шведський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1996 року виступами за команду «Брюнес».

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 175-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Брюнес», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Фрелунда» та «Карлскруна».

Загалом провів 105 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Швеції, у складі якої брав участь у 10 іграх. Виступав за національну збірну Швеції, на головних турнірах світового хокею провів 10 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Брюнес» — 1999, 2012.
 Трофей Джека А. Баттерфілда — 2003.
 Найкращий воротар чемпіонату світу — 2006.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

шведські хокеїсти
шведські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Карлскруни»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»